Ema Burgić Bucko e Georgina García Pérez erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Hsieh Su-wei e Oksana Kalašnikova hanno sconfitto Arina Rodionova e Galina Voskoboeva con il punteggio di 6-3, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Lucie Šafářová (semifinale, ritirate)
  María Irigoyen /  Xenia Knoll (primo turno)

 Demi Schuurs /  Renata Voráčová (quarti di finale)
 Hsieh Su-wei /  Oksana Kalašnikova (campionesse)

Wildcard 

  Ágnes Bukta /  Fanny Stollár (quarti di finale)

 Anna Blinkova /  Panna Udvardy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Ladies Open 2017